У біології:
 Орлан (Haliaeetus) — рід хижих птахів родини Яструбових.
 Орлани — група хижих птахів, яка об'єднує представників двох родів з родини Яструбових.

У техніці:
 Орлан — модель космічного скафандра.
 Орлан — проект важких атомних крейсерів, що будувалися в СРСР у 1973—1989 роках.
 Орлан — російський підводний човен  типу «Барс».
  Орлан — сімейство російських безпілотних літальних апаратів.
 Орлан-3М — модель безпілотного літального апарата.